Linha 14 do Metropolitano de Paris

Ver também

Desambiguações de transporte